Bottero ist der Familienname folgender Personen

 Hugues Madeleine Bottero (1837–1913) (LThK)
 Jean Bottéro (1914–2007), französischer Altorientalist
 Mónica Bottero (* 1964), uruguayische Journalistin
 Pierre Bottero (1964–2009), französischer Autor
 Rita Bottero (* 1937), italienische Langstreckenläufer
 Severino Bottero (1957–2006), italienischer Ski-Trainer

Siehe auch:
 Botero